

Patronyme 
Philippe de Jouy, évêque d'Orléans en 1218-1219
Louis-François de Jouy, jurisconsulte français du 
Victor-Joseph Étienne, dit Étienne de Jouy (1764-1846), auteur dramatique français
Eugène Jouy d'Arnaud (1807-1894), homme politique français 
Jacques-Juste Barbet de Jouy,  de Jouy-en-Josas de 1823 à 1848
Jules Jouy (1855-1897), poète, goguettier, chansonnier, anarchiste, français, montmartrois, directeur de journaux,
Samuel Jouy (né en 1975), acteur français

Toponyme 
 Jouy, ancienne commune française de l'Aisne, auj. intégrée à Aizy-Jouy
 Jouy, ancienne commune française du Cher, auj. intégrée à Sancoins
 Jouy, commune française d'Eure-et-Loir
 Jouy, commune française de l'Yonne

Voir aussi 
Jouy-aux-Arches, commune française de la Moselle
Jouy-en-Argonne, commune française de la Meuse
Jouy-en-Josas, commune française des Yvelines
Jouy-en-Pithiverais, commune française du Loiret
Jouy-le-Châtel, commune française de Seine-et-Marne
Jouy-le-Moutier, commune française du Val-d'Oise
Jouy-le-Potier, commune française du Loiret
Jouy-lès-Reims, commune française de la Marne
Jouy-Mauvoisin, commune française des Yvelines
Jouy-sous-Thelle, commune française de l'Oise
Jouy-sur-Eure, commune française de l'Eure
Jouy-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne

Aizy-Jouy, commune française de l'Aisne
Breux-Jouy, commune française de l'Essonne
Fontaine-sous-Jouy, commune française de l'Eure

Jouy-le-Comte, ancien nom de la commune française de Parmain dans le Val-d'Oise

Autre 
 La toile de Jouy est une étoffe de coton.
 Le musée de la toile de Jouy est un musée consacré à l'étoffe ci-dessus.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France